Lovece ist Familienname folgender Personen:

 Fabiana Lovece (* 1972), argentinische Biathletin
 Natalia Lovece (* 1978), argentinische Biathletin